Серге́й Ю́рьевич Во́лков (27 сентября 1980, Калуга) — российский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольной школы «Смена» города Калуги. Первый тренер — С. П. Шалаев. Первым профессиональным клубом в его карьере стал калужский «Локомотив» (1998—2002). С 2003 по 2013 год играл за пермский «Амкар». Признавался лучшим игроком клуба и Пермской области в 2004 и 2005 годах.

В сборной 
Сыграл один тайм за вторую сборную России в матче против сборной Казахстана.

Достижения 
 Победитель Первого дивизиона: 2003
 Финалист Кубка России: 2007/2008
 Лучший футболист Пермской области (2): 2004, 2005.
 Второй Лучший футболист Пермской области: 2003.

Статистика выступлений

Ссылки 
 На сайте федерации футбола Пермского края

Футболисты России
Игроки ФК «Локомотив» Калуга
Игроки ФК «Амкар»